HTL für Lebensmitteltechnologie steht für folgende Lehranstalten:

 HTL für Lebensmitteltechnologie Hollabrunn, Niederösterreich
 HTL für Lebensmitteltechnologie Wels, Oberösterreich

Siehe auch:
 Francisco Josephinum in Wieselburg, Niederösterreich